Доскоч — українське прізвище.

Відомі носії:

 Доскоч Анжела Альфредівна (нар. 10 червня 1975 року, м. Вижниця) — педагог, художній керівник Народної хорової капели «Зоринка», викладач вокально-хорових дисциплін Комунального закладу Тернопільської міської ради «Дитяча хорова школа «Зоринка»» (м. Тернопіль).
 Доскоч Ізидор Олексійович (14 травня 1940, м.Підгайці Тернопільської області — 19 січня 2017, м.Тернопіль) — педагог, головний диригент дитячого хорового колективу «Зоринка», директор дитячої хорової школи «Зоринка» (м. Тернопіль). Заслужений працівник освіти України.
 Доскоч Павло Іванович (нар. 8 жовтня 1971, м. Хоростків) — автор та виконавець власних пісень.
 Доскоч Станіслав Юрійович (1979—2022) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Українські прізвища